

Гридлі — місто, штат Каліфорнія
 Гридлі — місто, штат Канзас
 Гридлі — селище, штат Іллінойс